Udoh ist der Familienname folgender Personen:
 Christy Udoh (* 1991), nigerianische Sprinterin
 Ekpe Udoh (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ferdinand Udoh (* 1987), nigerianischer Fußballschiedsrichter
 Kingsley Udoh (* 1990), nigerianischer Fußballspieler
 Mercy Akide-Udoh (* 1975), nigerianische Fußballspielerin
 Oli Udoh (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Udo